Canada:
Surprise Lake (Ontario)

Verenigde Staten:
Surprise Lake (Alaska)
Surprise Lake (Washington)